Nederlands ambulanceinstituut
 Nederlands Architectuurinstituut
 Nederlands Arbitrage Instituut
 Nai (achternaam), een Chinese achternaam
 NaI, de chemische formule van natriumjodide
 Nederland Amerika Instituut
 Norwegian Air International

Nai (rivier), rivier in Thailand